Corjova se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Corjova - localitate centru de comună din raionul Criuleni
 Corjova - localitate centru de comună din raionul Dubăsari

Localități omonime din Republica Moldova